Kenduruan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kenduruan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Kenduran, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar